

Cinema 
A Lonely Road – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwin
The Lonely Road – film del 1921 diretto da Alfred Vanderbosch
The Lonely Road – film del 1923 diretto da Victor Schertzinger
Lonely Road – film del 1936 diretto da James Flood
The Lonely Road – film del 2010 diretto da Lance J. Reha
The Lonely Road – documentario del 2017 diretto da Mohammadreza Hafezi

Musica 
Lonely Road – album del 2009 dei Red Jumpsuit Apparatus